North Church steht für folgende Kirchengebäude in den Vereinigten Staaten:

 North Church (Airth), Schottland
 North Church (Tupelo), Mississippi
 North Church (Dumont), New Jersey
 Old North Church in Boston, Massachusetts
 New North Church, früherer Name der St Stephen's Church (Boston), Massachusetts

Siehe auch:
 North Presbyterian Church
 North Kirk
Nordkirche
Noorderkerk